Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l’édition 1968 des compétitions de tennis aux Jeux olympiques d'été qui est disputé du 14 au .

Faits marquants 
 Rafael Osuna remporte à Guadalajara l'avant-dernier tournoi de sa carrière car il décède en juin 1969 dans un accident d'avion. Associé à son partenaire de Coupe Davis Vicente Zarazua, ils s'imposent en finale contre la paire espagnole composée de Juan Gisbert et Manuel Santana.
 Pierre Darmon, titré champion de France 15 jours plus tôt, met un terme à sa carrière après les Jeux. Il décroche tout de même la médaille de bronze avec le mexicain Joaquín Loyo Mayo.

Parcours 
La première tête de série est exemptée de premier tour.

|-
|1|| Juan Gisbert Manuel Santana||align=center|Finale|| Rafael Osuna Vicente Zarazua (2)
|-
|2||bgcolor=CCCCFF| Rafael Osuna Vicente Zarazua||align=center|Victoire'''|| Juan Gisbert Manuel Santana (1)
|-
|3|| Jim McManus Jim Osborne||align=center|1/4 finale|| Pancho Guzmán Miguel Olvera
|-
|4|| Pierre Darmon Joaquín Loyo Mayo||align=center|1/2 finale|| Juan Gisbert Manuel Santana (1)
|}

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1968 (démonstration)
 Simple dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1968 (démonstration)
 Double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1968 (démonstration)
 Double mixte de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1968 (démonstration)

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
  Site officiel du Comité international olympique

Navigation 

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 1968
Jeux olympiques
Événement sportif à Guadalajara (Mexique)